En physique de la matière condensée, un phonon est un quantum de vibration d'un solide cristallin.
 En informatique, Phonon est le nom du framework multimédia de l'environnement de bureau KDE4.